Кржевский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Кржевский, Борис Аполлонович (1887—1954) — советский литературовед, историк литературы, переводчик.
 Кржевский, Иосиф Карлович (1836—?) — русский архитектор.